Nowawieś (gromada w powiecie krotoszyńskim) 
 Gromada Nowawieś (powiat mławski) (powiat mławski/nidzicki; następnie. gromada Nowa Wieś)
 Nowawieś (gromada w powiecie sokołowskim)
 Nowawieś (gromada w powiecie szamotulskim) 
 Nowawieś (Kosowska) (gromada) (powiat sokołowski)
 Nowawieś (Wschodnia) (gromada) (powiat ostrołęcki)
 Nowawieś Królewska (gromada) (powiat wąbrzeski)
 Nowawieś Książęca (gromada) (powiat kępiński)
 Nowawieś Ujska (gromada) (powiat chodzieski)
 Nowawieś Wielka (gromada) (powiat bydgoski)

Zobacz też: Gromada Nowa Wieś